Шоучан может означать: 

 Шоучан (Чжэцзян) город в  провинции Чжэцзян, Китай 
 Шоучан (Ляо), китайское название эпохи